32-й Чемпионат Европы по кёрлингу прошёл с 9 по 16 декабря 2006 года в Базеле (Швейцария) с участием 30 мужских и 22 женских национальных сборных команд. Чемпионский титул у мужчин в 7-й раз в своей истории выиграла сборная Швейцарии, у женщин — впервые сборная России.

Команды-участницы 
Состав участников группы «А» мужского и женского турниров определён по итогам чемпионата Европы 2005 — 8 лучших команд группы «А» и две лучшие группы «В».

Мужчины 
 Группа А: Германия, Дания, Ирландия, Норвегия, Уэльс, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Шотландия.
 Группа В: Австрия, Англия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Испания, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Россия, Словакия, Сербия, Хорватия, Чехия, Эстония.

Женщины 
 Группа А: Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Россия, Чехия, Швейцария, Швеция, Шотландия.
 Группа В: Австрия, Англия, Венгрия, Испания, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Финляндия, Франция, Хорватия, Эстония.

Система проведения чемпионата 
И у мужчин и у женщин соревнования проводились в двух группах — А (основной дивизион) и В (второй по значимости дивизион).

Мужчины 
 Группа А. На предварительном этапе 10 команд провели однокруговой турнир, по результатам которого четвёрка лучших вышла в плей-офф (в случае равенства побед проводились дополнительные матчи за выход в плей-офф — тай-брейк). Две лучшие команды провели матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играли за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встретились проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспорили победители плей-офф-1 и полуфинала. 3-е место досталось команде, проигравшей в полуфинальном матче. Две худшие команды по итогам предварительного этапа выбывают в группу В.
 Группа В. 20 команд, составивших группу В на предварительном этапе разделены на две подгруппы, где провели однокруговые турниры. По их итогам по две лучшие команды из подгрупп вышли плей-офф. Победители подгрупп провели матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). Вторые команды играли за выход в полуфинал (плей-офф-2). Дальнейшая схема розыгрыша аналогична как в группе А. Финалисты выходят в группу А следующего чемпионата Европы.

Женщины 
Система розыгрыша аналогична мужской. Разница лишь в количестве команд-участниц группы В (12 сборных).

Мужской турнир (группа А)

Предварительный этап 

 9 декабря
 Швейцария — Франция 8:6; Германия — Финляндия 6:5; Ирландия — Дания 5:4; Шотландия — Уэльс 9:7; Швеция — Норвегия 6:5.
 Норвегия — Финляндия 8:7; Швеция — Ирландия 8:6; Швейцария — Уэльс 8:3; Дания — Франция 9:7; Шотландия — Германия 10:3.

 10 декабря
 Шотландия — Швеция 6:4; Франция — Уэльс 9:7; Норвегия — Германия 4:3; Швейцария — Ирландия 8:5; Финляндия — Дания 8:2.
 Германия — Франция 10:5; Швейцария — Дания 4:1; Финляндия — Швеция 7:5; Шотландия — Норвегия 5:4; Ирландия — Уэльс 8:7.

 11 декабря
 Норвегия — Дания 8:2; Германия — Ирландия 10:7; Шотландия — Франция 11:5; Финляндия — Уэльс 9:8; Швейцария — Швеция 6:5.

 12 декабря
 Швеция — Уэльс 7:2; Шотландия — Швейцария 8:3; Финляндия — Ирландия 9:6; Германия — Дания 7:4; Норвегия — Франция 9:4
 Швейцария — Финляндия 7:4; Швеция — Франция 8:2; Уэльс — Германия 6:4; Ирландия — Норвегия 6:4; Дания — Шотландия 9:7.

 13 декабря
 Шотландия — Ирландия 7:1; Норвегия — Уэльс 7:5; Швеция — Дания 7:5; Франция — Финляндия 6:2; Германия — Швейцария 7:3.

 14 декабря
 Дания — Уэльс 7:5; Финляндия — Шотландия 9:3; Швейцария — Норвегия 6:2; Германия — Швеция 5:4; Франция — Ирландия 8:2.

Тай-брейк 
За 7-е место
 14 декабря: Франция — Ирландия 5:4; Франция — Дания 6:5.

За 4-е место
 14 декабря: Норвегия — Финляндия 6:5; Швеция — Норвегия 7:6.

Плей-офф 
Плей-офф-1 (1-2 места)
 15 декабря: Швейцария — Шотландия 9:5. Швейцария вышла в финал.

Плей-офф-2 (3-4 места)
 15 декабря: Швеция — Германия 6:4.

Полуфинал
 15 декабря: Шотландия — Швеция 5:2. Шотландия вышла в финал.

Финал
 16 декабря:

Мужской турнир (группа В)

Предварительный этап 

 9 декабря:
 В1. Чехия — Австрия 12:0; Словакия — Хорватия 12:7; Италия — Литва 15:2; Бельгия — Испания 13:2; Латвия — Болгария 12:1.
 В2. Нидерланды — Польша 12:2; Беларусь — Сербия 12:8; Россия — Англия 8:6; Эстония — Греция 12:4; Венгрия — Казахстан 9:2.
 В1. Латвия — Хорватия 11:2; Бельгия — Болгария 12:7; Австрия — Испания 12:6; Италия — Чехия 7:5; Словакия — Литва 9:5.
 В2. Венгрия — Беларусь 16:1; Россия — Казахстан 8:2; Польша — Эстония 11:3; Нидерланды — Англия 9:3; Греция — Сербия 12:1.

 10 декабря:
 В1. Чехия — Болгария 9:3; Испания — Литва 11:4; Латвия — Словакия 7:3; Бельгия — Хорватия 8:3; Италия — Австрия 12:1.
 В2. Греция — Казахстан 11:5; Нидерланды — Эстония 9:4; Венгрия — Сербия 17:2; Россия — Польша 10:7; Англия — Беларусь 16:1.
 В1. Бельгия — Словакия 9:4; Италия — Латвия 8:5; Болгария — Хорватия 9:7; Австрия — Литва 12:6; Чехия — Испания 9:3.

 11 декабря:
 В1. Болгария — Литва 8:5; Словакия — Австрия 7:6; Чехия — Бельгия 8:0; Латвия — Испания 12:2; Италия — Хорватия 12:4.
 В2. Нидерланды — Сербия 18:4; Англия — Польша 12:1; Беларусь — Казахстан 8:7; Венгрия — Греция 11:6; Россия — Эстония 11:4.
 В1. Словакия — Испания 8:4; Чехия — Хорватия 9:2; Латвия — Литва 9:6; Италия — Болгария 11:3; Бельгия — Австрия 10:4.
 В2. Англия — Венгрия 10:8; Россия — Сербия 12:4; Нидерланды — Греция 12:3; Беларусь — Эстония 7:6; Польша — Казахстан 8:3.

 12 декабря:
 В1. Латвия — Австрия 9:5; Италия — Бельгия 9:7; Болгария — Испания 9:4; Хорватия — Литва 10:5; Чехия — Словакия 9:4.
 В2. Эстония — Казахстан 13:6; Польша — Греция 14:4; Россия — Беларусь 13:3; Англия — Сербия 14:3; Венгрия — Нидерланды 6:5.
 В1. Бельгия — Литва 13:1; Болгария — Австрия 8:5; Италия — Словакия 8:5; Чехия — Латвия 8:7; Хорватия — Испания 11:0.
 В2. Польша — Беларусь 16:4; Нидерланды — Казахстан 10:1; Сербия — Эстония 7:5; Россия — Венгрия 5:4; Англия — Греция 13:2.

 13 декабря:
 В1. Италия — Испания 10:2; Чехия — Литва 12:4; Австрия — Хорватия 7:5; Словакия — Болгария 11:1; Бельгия — Латвия 9:7.
 В2. Россия — Греция 11:3; Венгрия — Эстония 12:7; Англия — Казахстан 11:2; Нидерланды — Беларусь 17:0; Польша — Сербия 19:0.
 В2. Англия — Эстония 14:2; Греция — Беларусь 14:3; Венгрия — Польша 8:7; Сербия — Казахстан 7:6; Россия — Нидерланды 5:3.

Тай-брейк 
В2: За 2-е место
 14 декабря: Венгрия — Нидерланды 8:5; Венгрия — Англия 12:6.

Плей-офф 
Плей-офф-1 (1-2 места)
 14 декабря: Италия — Россия 6:4. Италия вышла в финал.

Плей-офф-2 (3-4 места)
 14 декабря: Чехия — Венгрия 8:3.

Полуфинал
 15 декабря: Чехия — Россия 12:7. Чехия вышла в финал.

Финал
 15 декабря: Чехия — Италия 9:6.

Мировая квалификация 
7 лучших команд по итогам турнира в группе «А» (Шотландия, Швейцария, Швеция, Германия, Норвегия, Финляндия, Франция) получили путёвки на чемпионат мира 2007. Ещё одна вакансия была разыграна в серии между 8-й командой группы «А» и победителем группы «В».
 16 декабря: Дания — Чехия 3:7, 12:7, 8:7. Сборная Дании квалифицировалась на чемпионат мира.

Женский турнир (группа А)

Предварительный этап 

 9 декабря
 Шотландия — Чехия 5:2; Швеция — Дания 7:3; Норвегия — Нидерланды 9:3; Россия — Швейцария 12:6; Германия — Италия 8:5.
 Дания — Германия 9:0; Италия — Нидерланды 9:6; Россия — Шотландия 7:2; Норвегия — Чехия 6:4; Швеция — Швейцария 8:6.

 10 декабря
 Италия — Швейцария 7:4; Россия — Чехия 9:5; Германия — Швеция 8:4; Шотландия — Нидерланды 6:2; Дания — Норвегия 9:2.
 Чехия — Швеция 9:8; Шотландия — Норвегия 7:5; Италия — Дания 7:6; Швейцария — Германия 7:6; Россия — Нидерланды 14:3.

 11 декабря
 Германия — Норвегия 10:2; Швеция — Нидерланды 7:2; Швейцария — Чехия 9:2; Россия — Дания 10:6; Шотландия — Италия 6:2.
 Россия — Италия 6:4; Швейцария — Шотландия 5:4; Дания — Нидерланды 9:7; Швеция — Норвегия 7:5; Германия — Чехия 10:5.

 12 декабря
 Дания — Шотландия 8:4; Италия — Чехия 6:5; Россия — Швеция 7:3; Германия — Нидерланды 9:3; Швейцария — Норвегия 6:5.

 13 декабря
 Швейцария — Нидерланды 6:5; Россия — Германия 9:6; Италия — Норвегия 9:5; Чехия — Дания 8:7; Швеция — Шотландия 5:2.
 Россия — Норвегия 7:5; Швейцария — Дания 7:3; Шотландия — Германия 6:3; Италия — Швеция 9:2; Чехия — Нидерланды 11:4.

Тай-брейк 
За 4-е место
 14 декабря: Шотландия — Швеция 7:6; Шотландия — Германия 4:3.

Плей-офф 
Плей-офф-1 (1-2 места)
 15 декабря: Италия — Россия 7:5. Италия вышла в финал.

Плей-офф-2 (3-4 места)
 15 декабря: Швейцария — Шотландия 8:3.

Полуфинал
 16 декабря: Россия — Швейцария 7:5. Россия вышла в финал.

Финал
 16 декабря: Россия — Италия 9:4.

Женский турнир (группа В)

Предварительный этап 

 9 декабря:
 В1. Испания — Литва 9:8; Англия — Эстония 12:7; Австрия — Франция 6:5.
 В2. Венгрия — Словакия 14:4; Финляндия — Латвия 10:6; Польша — Хорватия 15:3.

 10 декабря:
 В1. Австрия — Эстония 8:4; Франция — Испания 8:2; Англия — Литва 10:4.
 В2. Латвия — Хорватия 10:8; Польша — Словакия 8:5; Финляндия — Венгрия 8:7.

 11 декабря:
 В1. Эстония — Литва 10:3; Франция — Англия 8:4; Австрия — Испания 7:5.
 В2. Венгрия — Латвия 10:8; Финляндия — Польша 8:4; Словакия — Хорватия 10:6.

 12 декабря:
 В1. Англия — Испания 10:5; Австрия — Литва 11:4; Франция — Эстония 13:6.
 В2. Финляндия — Словакия 11:1; Венгрия — Хорватия 11:6; Польша — Латвия 12:5.

 13 декабря:
 В1. Франция — Литва 10:6; Испания — Эстония 12:4; Англия — Австрия 12:4.
 В2. Венгрия — Польша 10:8; Латвия — Словакия 9:7; Финляндия — Хорватия 11:2.

Тай-брейк 
В1: За 2-е место
 14 декабря: Австрия — Франция 7:6.

Плей-офф 
Плей-офф-1 (1-2 места)
 14 декабря: Финляндия — Англия 7:4. Финляндия вышла в финал.

Плей-офф-2 (3-4 места)
 14 декабря: Австрия — Венгрия 9:8.

Полуфинал
 15 декабря: Австрия — Англия 8:6. Австрия вышла в финал.

Финал
 15 декабря: Австрия — Финляндия 7:3.

Мировая квалификация 
7 лучших команд по итогам турнира в группе «А» (Россия, Италия, Швейцария, Шотландия, Германия, Швеция, Дания) получили путёвки на чемпионат мира 2007. Ещё одна вакансия была разыграна в серии между 8-й командой группы «А» и победителем группы «В».
 16 декабря: Чехия — Австрия 7:3, 10:9. Сборная Чехии квалифицировалась на чемпионат мира.

Итоги

Положение команд

Мужчины 

Ирландия и Уэльс выбыли в группу «В». Вместо них в группе «А» чемпионата Европы 2007 будут выступать Чехия и Италия.

Женщины 

Норвегия и Нидерланды выбыли в группу «В». Вместо них в группе «А» чемпионата Европы 2007 будут выступать Австрия и Финляндия.

Призёры

Мужчины 
  Швейцария: Андреас Шваллер, Ральф Штёкли, Томас Липс, Дамиан Грихтинг, Рафаэль Брютш. Тренер — Роланд Мозер.

  Шотландия: Дэвид Мёрдок, Эван Макдональд, Питер Смит, Юан Байерс, Дэвид Хэй. Тренер — Томас Пендрей.

  Швеция: Пер Карлсен, Микаэль Норберг, Рикард Хальстрём, Фредрик Хальстрём, Нильс Карлсен. Тренер — Олле Хоканссон.

Женщины 
  Россия: Людмила Прививкова, Ольга Жаркова, Нкеирука Езех, Екатерина Галкина, Маргарита Фомина. Тренер — Ольга Андрианова.

  Италия: Диана Гаспари, Джулия Лачеделли, Джорджия Аполлоньо, Виолетта Калдарт, Элеттра Де Коль. Тренер — Роджер Шмидт.

  Швейцария: Мирьям Отт, Биния Фельчер-Беели, Валерия Шпелти, Янине Грайнер, Мануэла Корман. Тренер — Гауденц Беели.

Ссылки и источники 
 Чемпионат Европы по кёрлингу на сайте ECF
 Мужской турнир на сайте результатов и статистики WCF
 Женский турнир на сайте результатов и статистики WCF

2006
2006 год в кёрлинге
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 2006 году
Декабрь 2006 года
Международные спортивные соревнования в Базеле
кёрлинг
Чемпионаты Европы в Швейцарии